Unblessing The Purity — мини-альбом группы Bloodbath, вышедший в 2008 году, после почти четырёхлетнего молчания. Это второй мини-альбом в истории группы, на первом также был на вокале Микаэль Окерфельдт. Этот миньон содержит уже 4 песни, общей продолжительностью более 15-ти минут. Над обложкой работал Дасти Петерсон, фотографии сделаны  Магнусом Йёнссоном, песни на этот раз написаны разными музыкантами. Кроме того, это первый релиз вышедший на лейбле Peaceville Records, издавался только на CD.

Об альбоме 
На Unblessing The Purity группа вновь предстала в обновлённом составе, с новым гитаристом Пером Содомайзером Эрикссоном и вернувшимся обратно вокалистом Микаэлем Окерфельдтом. После записи предыдущего альбома Nightmares Made Flesh, тогдашний вокалист Петер Тэгтгрен заявил, что в силу обстоятельств вынужден покинуть группу и не сможет с ней сотрудничать в дальнейшем, таким образом оставшись без вокалиста, группа объявляет кастинг, который ничего не даёт. Кроме того в 2006-м музыканты увольняют Дана Сванё

Весь новый материал записан в июне 2007-го, когда ещё не было известно имя нового вокалиста и гитариста. Запись велась на студии на студии "Fascination Street", продюсером альбома выступил Дэвид Кастилло совместно с самой группой. В музыкальном плане музыка приобрела более жесткое и плотное звучание, ещё более брутальный оттенок ему придают ударные партии барабанов, в которых теперь доминирует бласт-бит, но тем не менее музыка осталась такой же мелодичной, но всё такой же мрачной. Этот миньон приятно удивил всех тех, кто так долго ждал возвращение группы, он занял высокие позиции в чартах и получил довольно высокие оценки от музыкальных изданий и лестные отзывы критиков. Звучание теперь больше напоминало поляков Behemoth или американцев Morbid Angel, только в саунде осталось ещё немного шведской сырости, которая придаёт музыке группы индивидуальность.

Список композиций

Участники записи 
 Микаэль Окерфельдт - вокал
 Йонас Ренксе – бас, бэк-вокал
 Андерс Нюстрём – гитара, бэк-вокал
 Мартин Аксенрот - ударные
 Пер Содомайзер Эрикссон - гитары

Примечания

Ссылки 
 Альбом в дискографии Encyclopaedia Metallum
 Дискография официального сайта группы

Альбомы Bloodbath
Мини-альбомы Peaceville Records
Мини-альбомы 2008 года